Serpentária pode referir-se a uma das seguintes espécies:
Sagittarius serpentarius — uma ave de rapina diurna conhecida por ave-secretária ou serpentária;
Aristolochia serpentaria — a serpentária-da-virgínia, uma planta norte-americana, que se acreditava conter um antídoto contra o veneno das cobras;
Dracunculus vulgaris — a serpentária (ou serpentina), uma planta ornamental e medicinal cujos rizomas são comestíveis.

Desambiguação